Коран Усмана, или Коран Османа, или Самаркандский куфический Коран — древнейшая сохранившаяся до наших дней рукопись Корана, обагрённая, как полагают, кровью третьего халифа — Усмана. Хранится в Ташкенте в Медресе Муйи Муборак, входящем в Ансамбль Хазрати Имама.

История 
Считается, что стандартный текст Корана был выработан при зяте Мухаммада, третьем халифе Усмане. Предположительно, пять первых экземпляров Корана были разосланы в основные города Халифата (один из них сохраняется в стамбульском дворце Топкапы), а шестой экземпляр халиф оставил себе. Считается, что преемник Усмана, четвёртый халиф Али, увёз эту рукопись из Медины в свою новую столицу, Куфу. Там она сохранялась до вторжения Тамерлана в XV веке. Существует много версий о том, как Коран Османа попал в Самарканд. По одной из версий, когда в 1402 году Тамерлан разбил близ Ангоры османского султана Баязета, при возвращении на родину путь полководца пролегал через иракский город Басра. Откуда и был взят Коран Османа и привезён в Самарканд — столицу империи Тамерлана. Там он долгое время хранился в медресе.

В царствование Александра II Российская империя начала боевые действия против Бухарского эмирата. В мае 1868 года русские войска под командованием генерала фон-Кауфмана захватили Самарканд. К тому времени Коран Османа хранился в мечети Ходжи Ахрора, шейха суфийского ордена, жившего в XV веке. Мечеть активно посещали паломники, желавшие увидеть сохранившийся Коран. В дни больших праздников книгу выносили из мечети и показывали народу.

Самарканд был включён в состав Зеравшанского округа (с 1867 года — Самаркандская область Туркестанского края). Начальник округа генерал-майор А. К. Абрамов среди прочих дел заинтересовался старинным и редким списком Корана. Он поручил подполковнику Серову «принять меры, чтобы драгоценная для науки древность не ускользнула из рук». В результате Коран был передан самаркандским духовенством царской администрации за вознаграждение в сумме 500 коканов (100 руб.) и отправлен в Ташкент генерал-губернатору Туркестанского края фон Кауфману. Тот 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1869 года отправил его из Самарканда в Санкт-Петербург с письмом на имя министра народного просвещения. К письму прилагалась записка о происхождении Корана, составленная со слов двух самаркандских улемов. При этом фон Кауфман пожелал передать рукопись в дар Императорской Публичной библиотеке, где тогда уже находились древнейшие списки Нового (Синайский кодекс) и Ветхого Завета (Ленинградский кодекс). Одновременно была предпринята попытка перевезти в Санкт-Петербург и мраморную подставку, как считалось, сделанную специально под этот список. Массивная подставка времён Тимура была украшена многочисленными надписями и стояла посреди мечети (перед михрабом) при полуразрушенном медресе Биби Ханым в Самарканде. От идеи перевезти подставку в Санкт-Петербург отказались в связи с её громадной тяжестью. Надписи были скопированы А. Л. Куном. Копии с них хранятся ныне в архиве Института Истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

Коран Усмана хранился в рукописном отделе библиотеки, где в 1891 году его исследовал, описал и датировал востоковед А. Ф. Шебунин (1867—1937).

После двух революций и смены власти в России 14 декабря 1917 года Краевой мусульманский съезд Петроградского национального округа обратился в Народный комиссариат по национальным делам с просьбой вернуть священную реликвию мусульманам, а именно национальному парламенту мусульман Внутренней России и Сибири, находившемуся в Уфе. На основании постановления Совета народных комиссаров РСФСР от 19 (6) декабря за подписью его председателя Владимира Ульянова (Ленина) Коран Усмана был передан Краевому мусульманскому съезду Петроградского национального округа. А в начале 1918 года Коран был передан Всероссийскому мусульманскому совету и перевезён в Уфу. Эта передача рукописи мусульманам была символическим жестом. Речь шла о передаче части власти в обмен на участие в «революционном проекте». «Москва — это новая Мекка, это — Медина для всех угнетенных», — так было записано в обращении Научной ассоциации востоковедов при ЦИК СССР, опубликованном в 1921 году.

Однако в 1923 году по просьбе Туркестанской республики (после обращения улемов Ташкента и Джизака) советское правительство решило отправить Коран в Ташкент. В июне 1923 года в Уфе состоялся съезд мусульманского духовенства, одной из тем которого был вопрос «о передаче Священного Корана Османа туркестанским мусульманам по требованию Туркестанской Республики». Была образована комиссия, в которую вошли муфтий и члены Духовных управлений из Ташкента, Астрахани и Москвы. Председателем комиссии был назначен Риза Фахретдинов. В доставке также участвовал востоковед Александр Шмидт. В августе 1923 года Коран Османа в специальном вагоне вывезли в Ташкент, где была оформлена его передача. Члены комиссии посетили несколько городов Туркестанской республики, встречаясь с местными улемами. После возвращения в Уфу Фахретдинов написал сочинение «О путешествии в Самарканд по делу возвращения Корана Османа» (утеряно).

Затем Коран Османа был передан в Самарканд, где находился в мечети Ходжи Ахрара.

С 1941 года местом его хранения стал Музей истории народов Узбекистана в Ташкенте.

В марте 1989 года 14 — 15 марта 1989 года в Ташкенте состоялся IV курултай мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ), на котором по решению правительства Узбекской ССР Коран был изъят из музея и торжественно передан представителям верующих. После обретения независимости Узбекистаном в 1991 году, САДУМ был переименован в Управление мусульман Узбекистана, который находится в ведении Комитета по делам религий Кабинета министров. В начале 1990-х годов на площади Хаст Имам реликвия была вручена Исламом Каримовым муфтию. Коран был помещён в здание библиотеки Управления, расположенном в медресе Барак-Хан.

В 1997 году ЮНЕСКО включило Коран Усмана в реестр «Память мира».
В Ташкенте в медресе Муйи-Муборак, входящем в Ансамбль Хазрати Имам хранится единственная из сохранившихся оригинальная рукопись Корана, о чём свидетельствует сертификат, выданный Международной организацией ЮНЕСКО 28 августа 2000 года.

Описание 
Усманский коран уже имеет диакритические знаки (черточки, заменяющие, как обычно, в куфическом письме точки), но в нём ещё нет других над- и подстрочных знаков, принятых в позднейшем арабском письме (хамза, мадда, шадда (ташдид), сукун). Это позволяет датировать его первой четвертью VIII века, то есть через полвека после убийства Усмана.

Следы крови 
Следы крови присутствуют на всех трёх древнейших экземплярах Корана, которые принято связывать с личностью Усмана. Арабисты, исследовавшие рукопись, считают следы крови позднейшей подделкой: «Может быть, давно прежде было меньше крови, чем теперь; может быть, кровяные пятна подвергались такой же реставрации, какой… подвергался и текст, — теперь про это мы утвердительно ничего не можем сказать, но одно несомненно, что давно или недавно, но те пятна, которые мы видим теперь, намазаны не случайно, а нарочно, и обман произведен так грубо, что сам себя выдает. Кровь находится почти на всех корешках и с них расплывается уже более или менее далеко на середину листа. Но расплывается она совершенно симметрично на каждом из смежных листов: очевидно, что они складывались, когда кровь ещё была свежа. И при этом ещё та странность, что такие пятна идут не сплошь на соседних листах, а через лист… Очевидно, что такое распределение крови случайно произойти не могло, а находим мы его таким постоянно».

Факсимиле 1905 года 
В 1905 году в Санкт-Петербурге востоковед-арабист С. И. Писарев при содействии Санкт-Петербургского археологического института подготовил к печати факсимиле с прорисовки рукописи. Оно было издано в виде полноразмерного гигантского фолианта почти в натуральную величину. Издание вышло ограниченным тиражом — всего было напечатано 50 экземпляров. Из них 25 Писарев продал, 5 экземпляров были преподнесены царственным особам: российскому императору, турецкому султану, персидскому шаху, эмиру Бухарскому Абдулахад-хану и его наследнику.

Из 50 экземпляров до наших дней сохранились считанные единицы. Четыре экземпляра хранится в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге, один — в канцелярии Санкт-Петербургской соборной мечети.Также факсимиле хранится в Центральном духовном управлении мусульман России (ЦДУМ), в библиотеке Колумбийского университета в США, в Музее исламской цивилизации в Шардже в ОАЭ. Один экземпляр находится в Ташкенте в Государственном музее истории Тимуридов. Один у татар-мусульман Нижегородской области.

Документальный фильм 
В 2003 году в России был создан 52-минутный документальный фильм «В поисках „Корана ‘Османа“». Съёмки проводились в Узбекистане, в затерянных горных кишлаках, где и по сей день хранятся ценнейшие мусульманские реликвии, среди которых были чудом обнаружены важнейшие фрагменты этой рукописи. 

Местные старожилы, в том числе исконные арабы, сохранившие свой язык, поведали исследователям древние легенды, связанные с ней. Список продавали по частям, он конфисковывался КГБ. Рукопись хранили вместе с хиркой пророка Мухаммада — священным символом власти. Эту хирку использовал глава талибов мулла 'Умар, объявляя себя властителем всех мусульман. Рукопись почитали как прообраз всех списков Корана. Её удивительная история связана с судьбами династий, государств, суфийских братств.

Фильм вышел в прокат одновременно с публикацией монографии Е. А. Резвана «Коран ‘Усмана» (Катта-Лангар, Санкт-Петербург, Бухара, Ташкент) (Санкт-Петербург, 2004) (русско-английское издание ISBN 978-5-85803-265-6).

Примечания

Литература 
 А. Ф. Шебунин, «Куфический Коран С.-Петербургской публичной библиотеки» // Записки Восточного отделения Русского археологического общества. СПб., 1891, т. 6, с. 89-133.
 Е. А. Резван. Странствия «Корана Османа» // Журнал Вокруг света № 08, 2002.
 Надежда Кеворкова. «Самый древний в мире Коран находится в России» Интервью с Е. Резваном // «Газета», 06.10.2005

Ссылки 
 М. Е. Резван. Мир Корана.
 Би-би-си: «Скрытая исламская святыня Ташкента»
 А. Ф. Шебунин

Книги по алфавиту
Рукописи
Объекты реестра «Память мира»
Культурное наследие Узбекистана
Самарканд